Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 2002–2003. Het was het 47e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.

Johan Cruijff Schaal

Wedstrijd

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Guus Hiddink voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden.

KNVB beker

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken

PSV naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2002/03